Dit is een lijst van gouverneurs van Banda. Het gaat om personen uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (een voorloper van Nederland) toen Banda in het bezit was van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Tegenwoordig maken de eilanden deel uit van Indonesië.

Zie ook 
 Banda-eilanden
 VOC op de Banda-eilanden

Banda-eilanden
Banda
Banda
Gouverneurs